Delgerhaan kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Delgerhaan (distrikt i Mongoliet, Chentij), 
 Delgerhaan (distrikt i Mongoliet, Töv), 

Robotskapade Mongolietförgreningar